Carlos Vidal puede referirse a:

Carlos Vidal, futbolista argentino nacido en 1951.
Carlos Vidal, futbolista argentino nacido en 1954.
Carlos Vidal, futbolista chileno.
Carlos Vidal, beisbolista colombiano.